Ирина Соловьёва:
 Соловьёва, Ирина Анатольевна (род. 1960) — российский политик.
 Соловьёва, Ирина Баяновна (род. 1937) — советская спортсменка-парашютистка, член отряда космонавтов, полковник ВВС.